Финал Кубка Шотландии по футболу 1986 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1985/86, в котором встречались клубы «Абердин» и «Харт оф Мидлотиан». Матч состоялся 10 мая 1986 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря трём точным результативным ударам футболистов  Джона Хьюитта (оформил «дубль») и Билли Старка «Абердин» праздновали победу в этой встрече со счётом 3:0.

Путь к финалу

«Абердин»

«Данди»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; DF — защитник; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); MF — полузащитник; RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте Шотландской футбольной ассоциации
 Отчёты о матчах Кубка Шотландии сезона 1985/86 на Soccerbase.com

1986
Матчи ФК «Абердин»
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Футбол в Европе в 1986 году
События 10 мая
Май 1986 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1986 году